Henryk Krawczyk (ur. 1946) – polski profesor, informatyk, były rektor Politechniki Gdańskiej
 Henryk Krawczyk (1948–2017) – polski profesor, chemik, specjalizujący się w chemii związków fosforoorganicznych
 Henryk Krawczyk (ur. 1949) – polski polityk samorządowy, wójt gminy Wręczyca Wielka
 Henryk Krawczyk (ur. 1954) – polski piłkarz grający na pozycji obrońcy